La Loi sur la protection de la jeunesse est une Loi établissant les droits des enfants et des parents et les principes directeurs des interventions sociales et judiciaires en matière de protection de la jeunesse.
 Loi sur la protection de la jeunesse (Allemagne) pour la loi allemande de 2002 (Jugendschutzgesetz, JuSchG), dont la première version date de 1938 ;
 Loi sur la protection de la jeunesse (Québec) pour la loi québécoise de 1977.